
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de Jérusalem :

Rue de Jérusalem à Bruxelles

Rue de Jérusalem à Aix-en-Provence
 Rue de Jérusalem à Angers
 Rue de Jérusalem à Lesneven
 Rue de Jérusalem à Tours
 Rue de Jérusalem à Paris

Voir aussi 
 La Rue de Jérusalem est le troisième volume de l'ouvrage de Paul Féval : Les Habits noirs , publié en 1868.
 

Jérusalem Rue